Ryan Jardine, kanadski hokejist, * 15. marec 1980, Ottawa, Ontario, Kanada.

Jardine je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral eno sezono za Florida Panthers, ko je na osmih tekmah dosegel dve podaji. V sezoni 2007/2008 je igral za HDD ZM Olimpijo v avstrijski ligi, na sedemindvajsetih tekmah je dosegel pet golov in osem podaj. Od takrat igra za HC Bolzano v italijanski ligi.

Pregled kariere

|-
| Kanata Stallions
| CJHL
| 96/97
|
| 52
| 30
| 27
| 57
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 97/98
|
| 65
| 28
| 32
| 60
| -12
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 98/99
|
| 68
| 27
| 34
| 61
| +3
| 56
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 99/00
|
| 65
| 43
| 34
| 77
| +16
| 58
|
| 17
| 11
| 8
| 19
| +5
| 16
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 00/01
|
| 77
| 12
| 14
| 26
| -20
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| AHL
| 01/02
|
| 64
| 16
| 16
| 32
| +6
| 56
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 02/03
|
| 64
| 14
| 17
| 31
| +5
| 37
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 03/04
|
| 22
| 6
| 1
| 7
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 04/05
|
| 77
| 14
| 20
| 34
| -20
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburg Freezers
| DEL
| 05/06
|
| 31
| 5
| 6
| 11
| -2
| 22
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Mora IK
| Elitserien
| 06/07
|
| 51
| 1
| 8
| 9
| -8
| 28
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 27
| 5
| 8
| 13
| -4
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 07/08
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
| 12
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|-
| HC Bolzano
| Serie A Master Round
| 07/08
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |688
| bgcolor="#7FFF00" |205
| bgcolor="#7FFF00" |228
| bgcolor="#7FFF00" |433
| bgcolor="#7FFF00" |-40
| bgcolor="#7FFF00" |550
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |51
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |40
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Kanata Stallions
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Louisville Panthers
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti San Antonio Rampage
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti Mora IK
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Bolzano